Kiss Norbert (Szombathely, 1985. május 2. –) magyar autóversenyző, négyszeres
kamion-Európa-bajnok.

Élete és pályafutása 

Kiss Norbert már gyermekkorában az autóversenyek rajongója lett, hiszen édesapjával  rendszeresen nézte a Formula–1 futamait. Nagyjából nyolc éves korában a Hungaroringen rendezett futamot élőben is láthatta, és egyből magával ragadta a hangulat. A versenyzést egy autós versenyszimulátorral kezdte, a Live for Speeddel. A számítógépes autószimulátorokkal elért sikerei következtében figyeltek fel rá 2005-ben. Az Opel Astra kupában versenyzett csonka szezont, 4 győzelmet aratott, az év végén pedig az Év Újoncának választották.

2006-ban első próbálkozása során megnyerte Magyarország akkori legnívósabb márkakupáját, a Renault Clio kupát, mely sorozatban az év folyamán 10 győzelmet aratott és csak egyetlenegyszer maradt le a dobogóról. Ez év végén az Év Gyorsasági Autóversenyzőjének választották.

2007-ben az akkor induló Magyar SEAT León kupában versenyzett az IMC Motorsport színeiben, amit meg is nyert Wéber Gábor előtt.

2008-ban is folytatódott a sikerszériája, pedig ekkor már két erős ellenféllel kellett küzdeni, Wéber mellett Michelisz Norbert is itt állt rajthoz. Az év végén ismét bajnoki címet ünnepelhetett.

A következő, 2009-es évben két kategóriában versenyzett, a Suzuki Swift kupában, illetve az E kategóriában formaautók között, Formula Renault-val. A Suzuki kupát sikerült megnyerni 8 győzelemmel a Formula Renault csoportban szintén első lett, az abszolút értékelésben pedig a 2. helyet szerezte meg.

2010-ben a Zengő Motorsport színeiben a spanyol SEAT León szuperkupában versenyzett egy csonka szezont, 1 győzelem és 2 második hely mellett több jó helyezése volt. Az összetettben a 3. helyen állt, Carol és Nogues mögött, de mivel Jerezben súlyosan megsérült az autója, a záró hétvégén nem tudott rajthoz állni, így végül a 6. helyen zárt a végelszámlálásban.

Kamion-Európa-bajnokság 
2011-ben lehetőséget kapott a kamion-Európa-bajnokságban a magyar OXXO Racing Team-től, hogy kipróbálja magát néhány forduló erejéig. A jaramai 4. versenyen szerezte meg első futamgyőzelmét.

2014-ben a 36 futamos szezonban egy verseny kivételével az összesen pontot tudott szerezni és összesen 25 alkalommal ünnepelhetett a pódiumon, ebből kilencszer a legtetején, 401 pedig pontjával megnyerte a bajnokságot, amivel a magyar autósport egyik legnagyobb sikerét lrte el.

2015-ben jól kezdte a szezont, az első versenyhétvégén Valenciában rögtön futamgyőzelmekkel indított. Legnagyobb szezon közbeni sikerének az ausztriai forduló számított, ahol mind a 4 versenyt megnyerte. Már az utolsó előtti hétvégén, Jaramában behozhatatlan pontelőnyre tett szert, így megszerezte második Európa-bajnoki címét.

2016-tól a német Tankpool24 Racing Team színeiben szerepelt, egy Mercedes kamionnal. Első győzelmét a német gyártó volánja mögött a Nogaróban rendezett futamon szerezte.

2018 nyarán egy DTM-versenyautót tesztelhetett a Hungaroringen.

2020-ban csatlakozott az újonnan alapított magyar Révész Truck Racing Team-hez (Révész TRT), amely alakulat egy MAN típusú kamionnal nevezte az Európa-bajnokságra. A szezon közben 4 versenyt is nyert. 2020. október 30-án a sorozat szervezői bejelentették, hogy az évadzáró olasz hétvégét is törölték, amelynek következtében nem osztották ki az Európai-bajnoki címeket. Kiss Norbert a tabella élén zárt ugyan 92 ponttal, de hivatalosan nem kapta meg az Európa-bajnoki címet. Ebben az évben Magyarországon az év autóversenyzőjének választották.

2021-re a csapat nevet változtatott és már Révész Racing néven nevezte Kiss Norbit, ugyanúgy egy MAN kamionnal. A Hungaroringen rendezett első versenyt az élről kezdhette, azonban egy technikai hiba miatt fel kellett adnia a futamot. A verswenyhétvége 3. futamát szintén a pole pozícióból kezdhette és ezúttal győzelemre váltotta rajtpozícióját. A Nürburgringen nem tartottak versenyt az esőzések okozta árvíz miatt, az ezt követő csehországi hétvégén pedig Kiss győzelme mellé egy harmadik és két pontszerző helyet gyűjtött Mostban, amivel átvette a vezetést a bajnoki pontversenyben. A szeptember végén a franciaországi Le Mans-ban tartott versenyhétvégén két futamot nyert meg, ezzel pedig karnyújtásnyira került harmadik Európa-bajnoki címétől, amit a misanói záróforduló első versenyén meg is szerzett.

Eredményei

Karrier összefoglaló

Teljes Kamion-Európa-bajnokság eredménysorozata 

* = A szezon jelenleg is zajlik.
Ki = Kiesett 
Ni = Nem indult 
T = Törölt verseny

Díjai, elismerései
Az év magyar autóversenyzője: (2020, 2021)
 Magyar Arany Érdemkereszt (2021)

Jegyzetek

További információk 
 Legszebb pillanatok 1
 Egy kör a Hungaroringen
 Orfű 2007
 Legszebb pillanatok 2

Magyar autóversenyzők
Szombathelyiek
1985-ben született személyek
Élő személyek
Magyar Arany Érdemkereszt díjasok